Pacific Garbage Screening ist ein Verein, der eine schwimmende Plattform mit demselben Namen entwickelt, um mit dieser Kunststoffpartikel zunächst aus Flüssen und Seen und letztendlich auch aus den Weltmeeren zu filtern und damit den Plastikmüll in den Ozeanen zu verringern.

Geschichte 

Die Masterarbeit der Architektin und Projektgründerin Marcella Hansch bildet die Basis des technologischen Konzeptes. Ende 2016 wurde der Pacific Garbage Screening e.V gegründet, welcher die Konzeptstudie umsetzen soll.

Kooperationspartner 
 Europäischer Tier- und Naturschutz
 Tomra Systems
 Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen
 Institut für angewandte Mikrobiologie der RWTH Aachen
 Straniak Stiftung

Großspenden 
 Die jährlich stattfindende Spendenaktion Friendly Fire sammelte ab Dezember 2019 rund 1.200.000 Euro und spendete davon etwa 150.000 Euro an den Pacific Garbage Screening e.V.

Siehe auch 
Gewässerschutz

Weblinks 
 Offizielle Website des Pacific Garbage Screening e.V.
 Pacific Garbage Screening: Wird dieser deutsche Riesenkamm die Ozeane von Plastikmüll befreien? Detaillierte Beschreibung des Projektes mit Grafiken.

Einzelnachweise 

Meeresschutzorganisation (Deutschland)
Abfallwirtschaft
Organisation (Kunststoffe)
Gegründet 2016